Pla (llenguatge audiovisual), espai escènic que capta l'objectiu de la càmera des que s'inicia la filmació fins que es deté
 Pla sonor, segons la comunicació audiovisual i expressió sonora, determina la situació, ja sigui temporal, física o d'intenció dels diferents sons
 Pla (geografia), extensió de terreny plana i de poca extensió
 Geometria:
 Pla, element bàsic de la geometria plana
 Pla de l'eclíptica, pla geomètric que conté l'òrbita de la Terra
 Pla inclinat, porció de sòl que forma un cert angle amb l'horitzontal sense arribar a ser vertical
 Toponímia:
 Mas d'en Pla, entitat de població del municipi de Manresa (Bages)
 El Pla (Alacant), nucli de població de Fontcalent, a la ciutat d'Alacant
 El Pla (Cabanes), entitat de població del municipi de Cabanes (Alt Empordà)

 El Pla (Castellar de la Ribera), masia del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 El Pla (Guixers), masia del municipi de Guixers (Solsonès)
 El Pla (Lliçà de Vall), entitat de població del municipi de Lliçà de Vall (Vallès Oriental)
 El Pla (Prats i Sansor), entitat de població del municipi de Prats i Sansor (Baixa Cerdanya)
 El Pla (Sant Antoni de Vilamajor), entitat de població del municipi de Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental)
 El Pla (Sant Pere de Vilamajor), veïnat del municipi de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental)
 El Pla (Santa Susanna), entitat de població del municipi de Santa Susanna (Maresme)
 el Pla (Vallcebre)
 Pla d'Amunt, entitat de població del municipi d'Anglès (la Selva)
 Pla d'Avall, entitat de població del municipi d'Anglès (la Selva)
 Pla de Bages, plana de la Catalunya central
 El Pla de Baix (Maià de Montcal), entitat de població del municipi de Maià de Montcal (Garrotxa)
 Pla de Baix (Sant Joan les Fonts), entitat de població del municipi de Sant Joan les Fonts (Garrotxa)
 Pla de Baix (Sant Julià de Ramis), entitat de població del municipi de Sant Julià de Ramis (Gironès)
 Pla de Besòs, nom que va rebre el municipi de Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès, durant la guerra civil espanyola
 Pla del Bon Repòs (Alacant), barri de la ciutat d'Alacant
 Pla de les Botxes, entitat de població del municipi de Castellbell i el Vilar (Bages)
 El Pla de la Bruguera, entitat de població del municipi de Castellar del Vallès (Vallès Occidental)
 veïnat Pla del Bugantó, veïnat del municipi de Llambilles (Gironès)
 El Pla de la Calma, contrafort del massís del Montseny
 Pla de Can Migrat, entitat de població del municipi de Collbató (Baix Llobregat)
 Pla del Castell, entitat de població del municipi de Collbató (Baix Llobregat)
 Pla de Dalt, entitat de població del municipi de Sant Joan les Fonts (Garrotxa)
 El Pla de les Eres, barri de Xaló, a la Marina Alta
 Pla de l'Ermita, entitat de població del municipi de la Vall de Boí (Alta Ribagorça)
 El Pla d'Escarp, entitat de població del municipi de Massalcoreig (Segrià)
 El Pla de l'Estany, comarca al nord-est de Catalunya
 El Pla de la Font (Gimenells i el Pla de la Font), entitat de població del municipi de Gimenells i el Pla de la Font, al (Segrià)
 El Pla de la Font (Vidreres), entitat de població del municipi de Vidreres (Selva)
 El pla de Girona, plana de Catalunya que pivota al voltant de la ciutat de Girona
 El Pla de Grassetes, entitat de població del municipi de Santa Maria d'Oló (Moianès)
 El Pla de l'Horta, partida del municipi de Xaló (Marina Alta)
 El Pla de Mallorca, comarca de l'illa de Mallorca, els municipis de la qual formen la Mancomunitat Pla de Mallorca
 El Pla de Manlleu, entitat de població del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp)
 El Pla de la Masia, entitat de població del municipi d'Òdena (Anoia)
 El Pla Moretó, entitat de població del municipi de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
 Pla de Palau, plaça de Barcelona
 El Pla del Pèlag, entitat de població pertanyent als municipis d'Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) i Vallirana (Baix Llobregat)
 El Pla del Penedès, municipi de l'Alt Penedès
 El Pla de Petracos, antic poblat morisc del municipi de Castell de Castells (Marina Alta)
 El Pla de la Pona, entitat de població del municipi de Torrefarrera (Segrià)
 El Pla de Quart, comarca històrica del País Valencià
 Pla del Remei (barri de València), barri de la ciutat de València
 Pla del Remei (Santa Maria de Palautordera), entitat de població del municipi de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
 Pla del Remei (barri de Vic), barri de la ciutat de Vic (Osona)
 El Pla de Requena, nom amb què també es coneix la comarca valenciana de la Plana d'Utiel
 Pla de Roldors, entitat de població del municipi de Marganell (Bages)
 Pla de les Roques, entitat de població del municipi de Castellbell i el Vilar (Bages)
 El Pla dels Roures, entitat de població del municipi de Lladurs (Solsonès)
 El Pla de Rubió, entitat de població del municipi de Rubió (Alt Anoia)
 Pla de Sant Josep, partida del municipi d'Elx (Baix Vinalopó)
 El Pla de Santa Maria, municipi de l'Alt Camp
 El Pla de Sant Tirs, entitat de població del municipi de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)
 Pla d'en Satlle, entitat de població del municipi de Vilajuïga (Alt Empordà)
 El Pla de la Séquia, avinguda de Xaló, a la Marina Alta
 Pla del Temple, entitat de població del municipi de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental)
 Pla d'Urgell, comarca del centre de Catalunya
 Torre del Pla, entitat de població del municipi d'Elx, al Baix Vinalopó, també coneguda amb el nom de Torrellano
 Literatura:
 personatge pla és aquell que té sempre les mateixes característiques i no evoluciona al llarg de la narració
 Premi Josep Pla de narrativa, un dels premis més prestigiosos de la literatura catalana
 Matemàtiques:
 Pla complex és el pla format per un eix de nombres reals i un de nombres imaginaris
 Biografies:
 Albert Pla (1966), cantautor sabadellenc
 Enric Pla i Deniel (1876 - 1968), bisbe i cardenal català.
 Josep Pla i Casadevall (1897 - 1981), escriptor empordanès
 Joan Baptista Pla i Agustí (1720 - París? 1773), oboista i compositor català
 Joan Pla Villar (Artana, 1942), escriptor i novel·lista valencià més conegut com a Joan Pla
 Joan Ignasi Pla i Durà (1959), polític atzenetí, militant del PSPV
 Viticultura:
 Denominació d'Origen Pla de Bages, denominació d'origen de vins de Catalunya
 Denominació d'Origen Pla i Llevant, denominació d'origen de vins de Mallorca
 Altres:
 Pla hipodàmic, sistema de planejament urbanístic caracteritzat per l'estructura en quadrícula dels carrers
 pla és un projecte de planificació per a la millora política, econòmica, social, ambiental, d'infraestructures, etc Exemples: el pla Marshall, el pla Ibarretxe, el pla Delta, el pla territorial general de Catalunya, el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), el pla Bolívar 2000
 Partit Liberal d'Andorra (PLA)